

Chimica 
 FeO – ossido ferroso

Nomi 
Feo – Diminutivo di Maffeo